gmina Bogusławice – dawna gmina wiejska, powiat radomski, gubernia radomska
 gmina Bogusławice – dawna gmina wiejska, powiat piotrkowski, województwo łódzkie

Zobacz też 
 Bogusławice